Ингибиторы обратного захвата норадреналина (ИОЗН), или ингибиторы обратного захвата норэпинефрина, — препараты, действующие как ингибиторы обратного захвата для нейромедиаторов норадреналина (норэпинефрина) и адреналина (эпинефрина) путём блокирования активности переносчика норадреналина. В свою очередь, этот процесс ведёт к повышению внеклеточной концентрации норадреналина и адреналина, что может повысить адренергическую нейротрансмиссию.

Благодаря психостимулирующим эффектам ИОЗН применяются в лечении таких состояний, как СДВГ и нарколепсия, а благодаря эффектам, подавляющим аппетит, применяются при лечении ожирения. Также они часто используются как антидепрессанты для лечения большого депрессивного расстройства, тревожности и панического расстройства. Вдобавок многим наркотикам, включая кокаин и метилфенидат, свойственна активность ИОЗН, хотя действие препаратов класса ИОЗН без сочетания с ингибитором обратного захвата дофамина не является в данном аспекте значимым, из чего следует, что у них ничтожно малый потенциал злоупотребления. Однако норадреналин действует синергически с дофамином при сочетании действия двух нейромедиаторов (например, в случае с ингибиторами обратного захвата норадреналина-дофамина), создавая наркотический психостимулирующий эффект.

Метаанализ, опубликованный в BMJ в 2011 году, показал, что эффект селективного ингибитора обратного захвата норадреналина ребоксетина не отличается от эффекта плацебо в лечении депрессии. Второй обзор, от Европейского агентства лекарственных средств, продемонстрировал, что ребоксетин значительно эффективнее, чем плацебо, а соотношение риска и лечебного эффекта оправданно. Более поздний обзор, также исследующий эффективность ребоксетина в лечении депрессии, заключил эффективность при сильной депрессии и паническом расстройстве, но не выявил сильно отличающихся от плацебо эффектов при умеренной депрессии.

Список препаратов 
Существует множество ИОЗН, в том числе следующие:

 Селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина
 Атомоксетин (Страттера)
 Ребоксетин (Edronax, Vestra)
 Вилоксазин (Qelbree, Vivalan)
 ИОЗН, также воздействующие на другие нейромедиаторы
 Милнаципран (Иксел)
 Имипрамин (Мелипрамин)
 Венлафаксин (Велаксин, Велафакс, Венлаксор)
 Дулоксетин (Симбалта, Депратал, Дулоксента)
 Бупропион (Веллбутрин, Зибан)
 Дезипрамин (Пертофран, Петилил)
 Нортриптилин (Pamelor)

Значительная часть ИОЗН относится также к классу трициклических антидепрессантов, блокирующих обратный захват и других нейромедиаторов (в частности, серотонина и дофамина), и СИОЗСиН — разновидности современных антидепрессантов, большинство которых в большей степени влияют на обратный захват серотонина, чем норадреналина.

См. также 
 Бета-адреноблокаторы — похожий тип препаратов, использующийся для блокировки адреналина и бета-рецепторов норадреналина
 Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
 Ингибиторы моноаминоксидазы

Примечания 

Антидепрессанты